tuj – codice ISO 639-3 della lingua tugutil
 Tuj – fiume della Russia